Life — пятый студийный альбом британской группы Simply Red, выпущенный в 1995 году. Отдельно выпущенный сингл «Fairground» достиг первого места в Великобритании, благодаря чему альбом сумел также попасть на первое место в британских чартах. Другая песня с этого диска — «We’re in This Together» стала официальным гимном чемпионата Европы по футболу 1996 года. Это также был последний альбом группы, в записи которого принял участие .

Список композиций 
Автор всех песен — Мик Хакнелл
 «You Make Me Believe» — 3:51
 «So Many People» — 5:19
 «Lives and Loves» — 3:21
 «» — 5:33
 «Never Never Love» — 4:19
 «So Beautiful» — 4:58
 «Hillside Avenue» — 4:45
 «Remembering the First Time» — 4:43
 «Out on the Range» — 6:00
 «We’re in This Together» — 4:14

Бонус-треки на переиздании 2008 года 
 «Fairground» [Rollo and Sister Bliss Remix] — 9:06
 «Remembering the First Time» [Satoshi Tomie Classic 12" Mix] — 8:53
 «Never Never Love» [Too Precious Club Radio Mix] — 4:22
 «We’re in This Together» [Universal Feeling Mix] — 4:15
 «You Make Me Believe» [Howie B Mix] — 4:01

Участники записи 
 Мик Хакнелл — ведущий вокал, бэк-вокал, гитара, бас-гитара, струнные аранжировки
  — клавишные, бэк-вокал
  — саксофон, EWI, клавишные
  — гитара
 Ди Джонсон — бэк-вокал

Приглашённые музыканты 
  — ударные, программирование
  — бас-гитара
  — бас-гитара
 Ричи Стивенс — ударные
 Дэнни Каммингс — перкуссионные
  — флюгельхорн
  — программирование, клавишные, струнные аранжировки
 The London Metropolitan Orchestra
 Каролин Дейл — струнные аранжировки и дирижирование

Чарты

Позиция в чартах

Позиция в чартах на конец года

Сертификации

Примечания 

Поп-альбомы
Альбомы East West Records
Альбомы на английском языке
Альбомы Великобритании
Альбомы Simply Red